Onderdistrict in Indonesië
 Kampak (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kampak (Geger), een plaats in het regentschap Bangkalan in de provincie Oost-Java